El término cambio, que alude a la transición que ocurre de un estado a otro, incluye en esta enciclopedia los siguientes artículos:

Ciencia 
 cambio climático, modificación de la distribución estadística de los indicadores que determinan el clima con respecto a los datos climáticos históricos, tanto a una escala global como regional;
 cambio conformacional, cambio en la estructura de las proteínas;
 cambio de estado, cambio de la materia de un estado de agregación (sólido, líquido, gas,...) a otro;
 cambio químico o reacción química, proceso químico en el cual una o más sustancias se transforman en otras sustancias.

Deporte 
 sustitución o cambio de un jugador por otro, en los deportes de equipo; las sustituciones suelen estar limitadas por el reglamento establecido;
 cambio, en el béisbol, un tipo de lanzamiento que hace que la bola cambie de velocidad;

Derecho 
 cambio legislativo;
 cambio constitucional;

Economía y comercio 
 cambio, dinero que devuelve el vendedor al comprador tras haberle pagado este con un medio de pago de mayor valor que la mercancía adquirida;
 librecambio, doctrina económica que propugna la no intervención estatal en el comercio internacional;
 letra de cambio, orden escrita de una persona a otra para que pague una determinada cantidad de dinero en un tiempo futuro a un tercero;
 cambio de divisas, permuta de una divisa por otra;
 tipo de cambio, tasa o proporción a la que se permuta una divisa por otra;
 casa de cambio, centro donde los clientes pueden realizar cambios de divisas;
 valor de cambio, proporción en que se intercambian diferentes valores de uso en el mercado;

Sociología 
 cambio cultural;
 cambio social;

Filosofía 
 cambio cualidad del flujo y lo contrario a la permanencia; en la antigua filosofía griega, mientras Heráclito veía el cambio como siempre presente y abarcándolo todo, Parménides negaba su existencia;

Lingüística 
 cambio lingüístico;
 cambio léxico-semántico;
 cambio fonético;

Matemática 
 cambio de variable;
 cambio de coordenadas;

Mecánica 
 caja de cambios;
 cambios internos;
 palanca de cambio;
 cambio de bicicleta;
 cambio automático;

Ferrocarril 
 cambio de vía;
 cambio de ancho;
 cambio de ejes;

Psicología
 cambio psicológico;

Política 
 cambio político;

Partidos políticos 
Cambio 90 (Perú);
Movimiento por el Cambio Democrático (Zimbabue);
Cambio Democrático (El Salvador);
Coalición por el Cambio (Chile);
Campaña Cambio (Cuba);
Cambio Democrático (Panamá);
Libertad y Cambio (Uruguay);
Alianza Patriótica para el Cambio (Paraguay);
Partido Cambio Radical (Colombia);

Sexualidad
 cambio de sexo;

Títulos de obras

Revistas 
 Cambio, revista colombiana;
 Cambio 16, revista española;

Series de televisión 
 Cambio de Clase;
 Cambio radical;

Películas 
 Cambio de sexo:

2 B 
 cambio tecnológico
 cambio de hora
 cambio de contexto
 Cambio de la Guardia Real
 Cambio (Desarrollo Organizacional)